Sibley ima več pomenov:

Osebnosti 
 Charles Gald Sibley (1917–1998) - ameriški ornitolog in molekularni biolog.
 Henry Hastings Sibley (1811–1891) - prvi guverner Minnesote.
 Henry Hopkins Sibley (1816–1886) - konfederacijski general.
 Mulford Q. Sibley - politični znanstvenik.

Kraji 
 Sibley, Iowa
 Sibley, Missouri
 Sibley, Illinois
 Sibley, Louisiana
 Sibley, Severna Dakota
 Sibley County, Minnesota

Drugo 
 Sibley-Ahlquistova taksonomija